Bob Morane : série de romans de fiction et son personnage principal créé par Henri Vernes ;
 Bob Morane (série télévisée) ;
 Bob Morane (série télévisée d'animation) ;
 Bob Morane (bande dessinée) ;
 Bob Morane (série de jeux vidéo) éditée entre 1987 et 1988 par Infogrames ;
 Bob Morane a également inspiré la chanson L'Aventurier du groupe français Indochine.

Voir aussi 
 Bob Marone, série en bande dessinée, par Yann et Conrad, pastiche irrévérencieux de Bob Morane.